Юхно́ — українське прізвище найбільш характерне для Наддніпрянської та Сіверської ономастики перших часів християнства на Русі. Являє собою змінене на народний лад ім'я Юрій. 

Відомі носії:

 Юхно Іван Іванович (1918–1978) — маляр.
 Юхно Іван Олександрович (1936) — новинар, письменник, краєзнавець, художник-аматор, дослідник українського млинарства.
 Юхно Іларіон Кузьмич (1910—?) — член КПЗУ, депутат Верховної Ради УРСР.
 Юхно-Гуревич Ганна (1920) — українська художниця.
 Юхно Євген Іванович (нар. 27 серпня 1937, місто Горлівка, тепер Донецької області) — український радянський партійний діяч.
Прізвища на -хно